In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Neuss aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1961: GB/BHE
 BIG: Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Pirat(en): Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 DU: Die Unabhängigen
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 ab 2020: UWG/FW: Unabhängige Wählergemeinschaft Neuss/Freie Wähler Neuss

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: DU: 4,7 % 2 2004: zusätzlich: UWG: 2,3 % 3 2014: zusätzlich: UWG: 1,9 %, Piraten: 2,1 % 4 2020: zusätzlich: Die PARTEI: 1,4 %, AKTIV: 1,5 %, TIERSCHUTZ hier!: 1,6 %, UWG/FW: 1,9 % 5 2020 trat die UWG als UWG/Freie Wähler Neuss an. 6 Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 bildete sich erstmals in der Neusser Geschichte eine Ratsmehrheit unter Führung der SPD und gegen die CDU. Am 19. November unterzeichneten die Sozialdemokraten gemeinsam mit Grünen sowie der Fraktionsgemeinschaft von UWG/Freie Wähler und Aktiv für Neuss einen Kooperationsvertrag, der für die Legislaturperiode bis 2025 gelten soll. Mit der Unterstützung von Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) kommt das Bündnis auf 30 von 59 Stimmen.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Endgültiges Ergebnis für Neuss, Stadt. (PDF; 13 KB) Ministerium des Innern / Landeswahlleiter NRW, Düsseldorf, September 2020
 Ergebnisse der Kommunalwahlen in Neuss 2020.

Einzelnachweise 

Neuss
Kommunalwahlen